Villy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Villy (Ardennes) im Département Ardennes
Villy (Yonne) im Département Yonne

mit Namenszusatz:
Villy-Bocage im Département Calvados
Villy-en-Auxois im Département Côte-d'Or
Villy-en-Trodes im Département Aube
Villy-le-Bois im Département Aube
Villy-le-Bouveret im Département Haute-Savoie
Villy-le-Maréchal im Département Aube
Villy-le-Moutier im Département Côte-d'Or
Villy-le-Pelloux im Département Haute-Savoie
Villy-lez-Falaise im Département Calvados
Villy-sur-Yères im Département Seine-Maritime